El filtro; en matemáticas (específicamente en teoría del orden, retículos y topología), subconjunto especial de un conjunto parcialmente ordenado.
 El filtro, programa informático para procesar una corriente de datos.
 El filtro de correo, programa que elimina rápidamente el correo electrónico no deseado;
 El filtro de contenidos, programa que evita la visualización de determinados contenidos en una página web;
 El filtro, parte del cigarro que filtra partículas tóxicas del humo que este desprende al quemarse, para hacerlo menos nocivo para el fumador.
 El filtro de agua, dispositivo destinado a remover las impurezas del agua por distintos medios y para diferentes propósitos, como riego, consumo humano, acuarios o piscinas.
 El filtro de acuario, mecanismo cuya finalidad es hacer que el agua del acuario, además de circular, pase a través de determinados materiales filtrantes para eliminar las impurezas y estar biológicamente depurada cuando regrese nuevamente al tanque.
 El filtro de aire,  dispositivo que elimina del aire partículas sólidas, como polvo, polen y bacterias.
 El filtro electrónico, dispositivo que discrimina una determinada frecuencia o gama de frecuencias de una señal eléctrica que pasa a través de él, pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase.
 El filtro fotográfico, parte frontal del objetivo de una cámara fotográfica que modifica las condiciones naturales de la luz con el fin de conseguir un determinado efecto.
 El filtro hidráulico, componente principal del sistema de filtración de una máquina hidráulica, de lubricación o de engrase que permite el control de la contaminación presente en el fluido del sistema.
 El filtro óptico, medio que solo permite el paso, a través de él, de luz con ciertas propiedades, suprimiendo o atenuando la luz restante.

Además, puede hacer referencia a:
 El papel de filtro, papel que se corta en forma circular y se introduce en un embudo de filtración, con el fin de filtrar las impurezas insolubles y permitir el paso de la solución a través de sus poros.

Enlaces externos